7/8 kan syfta på:

 ⅞ – sju åttondelar
 7 augusti
 8 juli (amerikanskt datumformat)